Встрéчный у́зел в альпинизме ( — «водяной узел») или лéнточный у́зел () — соединяющий постоянный узел для связывания вместе концов ленты для создания замкнутой петли. Ранее узел применяли в альпинизме для соединения верёвок, но сейчас этот узел в альпинизме не применяют из-за ненадёжности и заменяют дубовым узлом. В морском деле этот узел также не применяют.

Способ завязывания 

Существуют несколько способов завязывания встречного узла:
 Завязать простой узел на одном конце ленты (но не затягивать); провести второй конец ленты сквозь узел навстречу первому; контрольные узлы по обеим сторонам узла — обязательны
 Сделать полуузел концами рыболовных лесок; провести концы в противоположные стороны полуузла

Достоинства 
 Один из немногих узлов для связывания лент

Недостатки 
 Сильно снижает прочность лент
 Контрольные узлы на обеих сторонах узла — обязательны
 Сильно затягивается под нагрузкой
 Трудно развязывать

Применение

В рыболовстве 
 В рыбной ловле встречный узел применяют для крепления к рыболовной леске поводков

В быту 
 Для связывания лент, ремней, строп

В альпинизме 
 В альпинизме применяют для связывания лент

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
 Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил. ISBN 5-278-00125-9
 А. В. Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. ISBN 5-901049-27-6
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Колин Джермен, Большая книга узлов: Издательство «Кладезь-Букс»; 2008; 114 с. 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

Примечания

Ссылки 
 
 Встречный узел — статья на сайте animatedknots.com

См. также 
 Список узлов

Соединяющие узлы
Затягивающиеся узлы
Узлы, применяемые в альпинизме
Рыболовные узлы
Узлы